Knauthe ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Knauthe (1706–1784), Oberlausitzer Heimatforscher und Pfarrer
 Hansjörg Knauthe (* 1944), deutscher Biathlet
 Herbert Knauthe (1928–2019), österreichischer Ministerialrat
 Martin Knauthe (1889–1942), deutscher Architekt der klassischen Moderne
 Theodor Knauthe (1837–1895), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Knauth
 Knaut